Ипполи́т Ипполи́тович Дюмуле́н:
 Дюмулен, Ипполит Ипполитович (1897—1942) — советский автомобильный инженер.
 Дюмулен, Ипполит Ипполитович (1927—2016) — советский и российский экономист-международник.